Buliga este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Valentina Buliga (n. 1961), politiciană moldoveană, ministru.
 Georgeta Buliga (n. ?), judecătoare română.

Vezi și
 Buligă